kobra, kígyó
 Kobra, magyar energiaital-márka

Filmek
 Jackie Chan: A kobra (1978) hongkongi film
 Kobra (1986) amerikai film Sylvester Stallone főszereplésével

Földrajz
 Kobra, folyó Oroszországban, a Vjatka mellékfolyója
 Kobra, folyó Oroszországban, a Moloma mellékfolyója

Lásd még
 Cobra (egyértelműsítő lap)